Bosznia-Hercegovina
Ponikve falu Čajnice községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Ponikve falu Velika Kladuša községben, Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Ponikve falu Bakar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Ponikve falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
Ponikve falu Ston községben, a Pelješac-félszigeten, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szerbia
Ponikve falu Golubac községben, a Braničevoi körzetben

 Szlovénia
Ponikve falu Brežice községben, Alsó-Szávamente régióban
Ponikve falu Cerknica községben, Notranjsko-kraška régióban
Ponikve falu Dobrepolje községben, Közép-Szlovénia régióban
Ponikve falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban
Ponikve falu Tolmin községben, Goriška régióban